Михаи́л Алексе́евич Скворцо́в (1887—1967) — офицер Собственного Е. И. В. Конвоя, герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор. Коллаборационист, во время Второй Мировой воевал на стороне гитлеровской Германии.

Биография 
Казак станицы Суворовской Кубанского казачьего войска. Сын офицера.

Окончил 3-й Московский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище (1907), откуда выпущен был хорунжим в Кубанский казачий дивизион.

4 октября 1910 года был переведен в лейб-гвардии 2-ю Кубанскую казачью сотню Собственного Е. И. В. Конвоя, в составе которого и вступил в Первую мировую войну.  произведен в подъесаулы. Был дважды ранен, но остался в строю. Высочайшим приказом от 4 октября 1916 года пожалован Георгиевским оружием

Также был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. После Февральской революции и переформирования Конвоя в Кубанский и Терский гвардейские казачьи дивизионы, подъесаул Скворцов был перечислен в Кубанский гвардейский казачий дивизион.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. С чинами дивизиона присоединился к Добровольческой армии, с 16 января 1918 года — в отряде полковника Покровского. Участвовал в 1-м Кубанском походе в конвое Кубанского атамана и 1-м офицерском конном полку. 5 апреля 1918 года произведен в есаулы, а 23 июля назначен командиром 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. В 1919 году был произведен в полковники. 9 июня 1919 года назначен командиром бригады 4-й Кубанской казачьей дивизии, а 22 июня — начальником той же дивизии. В сентябре 1919 — временно исполняющий обязанности командующего 2-м Кубанским казачьим корпусом. 23 октября 1919 года назначен командиром 2-й бригады 4-й Кубанской казачьей дивизии. Был произведен в генерал-майоры. В начале 1920 года эвакуировался из Новороссийска.

В эмиграции в Болгарии, затем в Югославии. Был командиром 3-го Сводно-Кубанского полка, а после кадрирования части — командиром кадра полка. Состоял членом правлений Союза Первопоходников и Союза русских военных инвалидов, представителем полкового объединения в Югославии.

В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. 17 октября 1941 года назначен командиром вновь сформированной 11-й роты 4-го батальона Сводного полка. На 28 декабря 1941 — командир 6-й (казачьей) роты 2-го полка, на 1 января 1943 года — командир 6-й сотни 2-го батальона 1-го казачьего полка (в чине гауптмана). 17 февраля 1944 года назначен командиром 1-го батальона 1-го казачьего полка, на 4 октября — командир 2-го батальона того же полка (в чине майора). Был ранен под Дублье 28 сентября 1944 года. С 3 ноября 1944 года командовал батальоном тяжелого оружия, с 24 ноября — 2-м батальоном. Отличился при обороне Челича в декабре 1944, был награждён Железным крестом 2-го класса. Был ранен и остался в строю при обороне села Яруга 15 апреля 1945 года.

После окончания Второй мировой войны находился в лагере Келлерберг, в 1946 году — в Зальцбурге. В 1949 году переехал в США, жил в Лос-Анджелесе. Состоял первым, а затем почетным председателем Калифорнийского отдела Союза участников 1-го Кубанского похода, почетным членом Общества русских ветеранов Великой войны и Обще-кадетского объединения. Оставил воспоминания. Скончался в 1967 году в Лос-Анджелесе. Похоронен на Голливудском кладбище.

Был женат на Марии Николаевне Федоровой (1895—1968), в Гражданскую войну она была сестрой милосердия. Их сын Михаил окончил Первый Русский кадетский корпус, умер в 2008 году в Лос-Анджелесе.

Источники 
 Генерал-майор Михаил Алексеевич Скворцов. // Вестник Первопоходника, № 69/70 Июнь-Июль 1967 г.
 С. В. Волков, П. Н. Стрелянов (Калабухов) Чины Русского корпуса: биографический справочник в фотографиях. — М., 2009. — С. 399.
 Александров Е. А. Русские в Северной Америке. — Хэмден (США) — Сан-Франциско (США) — Санкт-Петербург (Россия), 2005.

Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Первопоходники
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Чины Русского корпуса
Похороненные на кладбище Hollywood Forever